Вале́рий Па́влович Чка́лов (, Василёво, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя (ныне — Чкаловск, Городской округ город Чкаловск, Нижегородская область, Россия) — , Москва, РСФСР, СССР) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).

Командир экипажа самолёта, совершившего 18−20 июня 1937 года первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон).

Биография 
Чкалов родился 2 февраля 1904 г. в селе Василёво Нижегородской губернии (ныне город Чкаловск). Русский.

Отец, Павел Григорьевич Чкалов — котельщик Василёвских казённых мастерских. Мать, Ирина Ивановна Чкалова — домохозяйка, умерла в 1910 году, когда Валерию было 6 лет. Вторая жена отца — Наталья Георгиевна.

В семь лет в 1911 г. Чкалов пошёл учиться в василёвскую начальную школу, которую окончил в 1916 году. Учился средне, но выделялся отличной памятью и хорошими математическими способностями, имел спокойный, уравновешенный характер, как и многие сверстники, хорошо плавал, переплывал Волгу, нырял под плоты и пароходы.

В 1916 году отец направляет его на учёбу в Череповецкое техническое училище в Новгородскую губернию (ныне БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова»). Однако из-за материальных трудностей и нехватки преподавателей в 1918 году училище было закрыто. Валерий вернулся домой и стал работать с отцом подручным молотобойца, а с началом навигации — кочегаром на землечерпалке «Волжская-1» и пароходе «Баян».

Начало службы в авиации 

В 1919 году в 15 лет Валерий Чкалов впервые увидел самолёт и, загоревшись мечтой об авиации, уехал в Нижний Новгород, где встретил односельчанина Владимира Фролищева, который работал бригадиром по сборке самолётов в 4-м Канавинском авиационном парке. По его совету Валерий в возрасте 15 лет вступил добровольцем в ряды Красной армии и начал работать учеником слесаря-сборщика самолётов в этом авиапарке.

В 1921 году - 17-летний Чкалов добился направления на учёбу в г.Егорьевск в Московской области в Теоретическую школу авиации Рабоче-крестьянского красного воздушного флота РСФСР. После её окончания в апреле 1923 года он был направлен на дальнейшую учёбу в Борисоглебск во 2-ю военную школу летчиков Красного воздушного флота, где совершил свой первый самостоятельный полёт на самолёте Avro 504. По окончании училища в октябре 1923 года, в соответствии со сложившейся в то время практикой подготовки военных лётчиков, Чкалов был направлен на обучение в Москву в 1-ю Высшую школу красных военных лётчиков РККА ВВФ, где он осваивал боевые самолёты (истребители Martinsyde и Фоккер С-3). В конце мая 1924 года Чкалов прибыл в Серпухов для обучения в Высшей военной авиационной школе воздушной стрельбы и бомбометания. Лётчиком-инструктором у Чкалова в Серпухове был Михаил Михайлович Громов - Герой Советского Союза, будущий основатель лётно-исследовательского института, носящего его имя в Жуковском. 

Московский инструктор А. И. Жуков дал Чкалову следующую характеристику: «Окончил обучение с аттестацией „очень хорошо“. Как лётчик и человек очень спокойный. Нарушений дисциплины не наблюдалось…»

14 августа 1924 года военный лётчик-истребитель Чкалов, для дальнейшего прохождения службы, прибыл в Ленинград, в «1-ю отдельную эскадрилью истребителей» (Комендантский аэродром). За время службы в эскадрилье он проявил себя как дерзкий и отважный опытный лётчик. Совершал рискованные полёты, за что получал взыскания и неоднократно отстранялся от полётов. Широко известен случай, когда Чкалов пролетел под мостом Равенства (Троицким) в Ленинграде. Для фильма «Валерий Чкалов» этот полёт совершил лётчик Евгений Иванович Борисенко. В то же время имел серьёзные проблемы с дисциплиной, которые окончились крупными неприятностями — 16 ноября 1925 года Чкалов был осуждён военным трибуналом на 1 год лишения свободы за «дискредитацию авторитета и звания командира-бойца Красной армии» (вышел на службу в пьяном виде). Затем срок был снижен до 6 месяцев.

В январе 1925 года 1-й советской эскадрилье было присвоено почётное наименование «эскадрилья имени В. И. Ленина».

В 1926 году 1-я истребительная авиационная эскадрилья перебазируется с Комендантского аэродрома на аэродром Троцка (сегодня — Гатчина).

В январе 1927 года 1-я эскадрилья перестала считаться отдельной и, сохранив номер «1», вошла в состав 1-й авиабригады.

В честь 10-й годовщины РККА (28 февраль 1928 года) Постановлением ЦИК СССР 1-я авиаэскадрилья за боевые заслуги в годы Гражданской войны награждается орденом Красного знамени СССР, и с этого момента именуется «Краснознамённой».

В феврале 1927 года Чкалов женился на ленинградской учительнице Ольге Ореховой.

В конце июня 1927 года был направлен в Липецк на курсы усовершенствования лётного мастерства. В это время в Липецке обучались иностранные (в основном немецкие) лётчики-истребители. В показательных полётах Чкалов занял 1-е место.

В честь 10-й годовщины Октябрьской революции в Москве был организован военный парад. 8 ноября на Центральном аэродроме в Москве состоялся воздушный праздник с демонстрацией личных достижений лётчиков. Чкалов был среди участников этого праздника и ему было разрешено делать фигуры высшего пилотажа на малой высоте.

15 декабря 1927 года Чкалов прибыл в Брянск, в 15-ю авиационную бригаду имени ЦИК СССР, а его беременная жена осталась в Ленинграде. Сын Игорь родился 1 января 1928 года. Чкалову - 23.

В Брянске Чкалов совершил аварию. На перелёте из Гомеля в Брянск в составе звена он был левым ведомым. Ведущий звено, старший лётчик И. И. Козырев, вёл звено на предельно малой высоте, меняя её в зависимости от высоты местных предметов и доводя до 3-5 метров. При подлёте к железной дороге Унеча — Орша Чкалов врезался в железнодорожные провода и потерпел аварию. В приказе начальника ВВС Белорусского военного округа были определены виновники аварии: ведущий Козырев и ведомый Чкалов, но командование авиабригады решило строго наказать только Чкалова. Он был обвинён в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины. Приговором военного трибунала Белорусского военного округа от 30 октября 1928 года Чкалов был осуждён по статье 17 пункт «а» Положения о воинских преступлениях и по статье 193-17 УК РСФСР на 1,5  года лишения свободы, а также был уволен из Красной армии.

Отбывал наказание недолго, по ходатайству Я. И. Алксниса и К. Е. Ворошилова, менее чем через 1 месяц наказание было заменено на условное, и Чкалов был освобождён из Брянской тюрьмы.

Будучи в запасе, в начале 1929 года Чкалов вернулся в Ленинград и до ноября 1930 года работал в Ленинградском Осоавиахиме, где руководил школой планеристов и был лётчиком-инструктором.

Лётно-испытательная работа 
В ноябре 1930 года Чкалов был восстановлен в РККА и направлен на работу в московский Научно-исследовательский институт ВВС РККА.

За 2 года работы в НИИ он совершил более 800 испытательных полётов, освоив технику пилотирования 30 типов самолётов.

3 декабря 1931 года Чкалов участвовал в испытаниях авиаматки (воздушного авианосца), которая представляла собой тяжёлый бомбардировщик, нёсший на своих крыльях и фюзеляже до 5 самолётов-истребителей.

В 1932 году НИИ ВВС был переведён с Ходынского поля в Москве на аэродром в районе города Щёлково Московской области. Перебазирование из обыденного события превратилось в первый в СССР воздушный парад с пролётом над Красной площадью. 45 самолётов летели колонной по три машины в ряд, а во главе шёл бомбардировщик ТБ-3 с бортовым номером 311, управлявшийся экипажем Валерия Чкалова.

С января 1933 года Валерий Чкалов вновь в запасе и переведён на работу лётчиком-испытателем Московского авиационного завода № 39 имени Менжинского. Совместно со своим старшим товарищем Александром Анисимовым он испытывал новейшие самолёты-истребители 1930-х годов И-15 (биплан) и И-16 (моноплан) конструкции Поликарпова. Принимал участие в испытаниях истребителей танков «ВИТ-1», «ВИТ-2», а также тяжёлых бомбардировщиков «ТБ-1», «ТБ-3», большого количества опытных и экспериментальных машин ОКБ Поликарпова. Автор новых фигур высшего пилотажа — восходящего штопора и замедленной бочки.
9 марта 1934 года родился будущий первый космонавт Земли - Ю.А.Гагарин. Гагарин восхищался Чкаловым и считал его своим покровителем. 

5 мая 1935 года авиаконструктор Николай Поликарпов и лётчик-испытатель Валерий Чкалов за создание лучших самолётов-истребителей были награждены высшей правительственной наградой — орденом Ленина.

Рекордные перелёты 

Осенью 1935 года лётчик Г. Ф. Байдуков предложил Чкалову организовать рекордный перелёт из СССР в США через Северный полюс и возглавить экипаж самолёта.

Весной 1936 года Чкалов, Байдуков и Беляков обратились в правительство с предложением провести такой перелёт, но Сталин указал другой план маршрута: Москва — Петропавловск-Камчатский, опасаясь повторения неудачной попытки Леваневского (в августе 1935 года полёт С. Леваневского, Г. Байдукова и В. Левченко по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско был прерван из-за неисправности).

Перелёт экипажа Чкалова из Москвы на Дальний Восток стартовал 20 июля 1936 года и продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд в Охотском море.

Общая протяжённость рекордного маршрута составила 9375 километров.

Уже на острове Удд на борт самолёта была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохранённая и при следующем перелёте — через Северный полюс в Америку. Оба чкаловских перелёта официально носили это название вплоть до начала борьбы с культом личности Сталина.

За перелёт на Дальний Восток весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина: медаль «Золотая Звезда», введённая в 1939 году уже после смерти Чкалова, была вручена только в 2004 году его детям. Кроме того, Чкалову был подарен личный самолёт У-2 (сейчас находится в музее в Чкаловске). Об исключительной пропагандистской важности этого перелёта для своего времени говорит то, что И. В. Сталин лично приехал 10 августа 1936 года на Щёлковский аэродром близ Москвы встречать возвратившийся экипаж самолёта. С этого момента Чкалов приобрёл всенародную известность в СССР.

Чкалов продолжал добиваться разрешения на совершение перелёта в США, и в мае 1937 года разрешение было получено. Старт самолёта АНТ-25 состоялся 18 июня на аэродроме Щёлково в Тёплом Стане (Подмосковье) Полёт проходил в значительно более сложных условиях, чем предыдущий (отсутствие видимости, обледенение и т. д.), но 20 июня самолёт совершил благополучную посадку в городе Ванкувер, штат Вашингтон, США. Протяжённость перелёта составила 8504 километра. Все члены экипажа стали знаменитостями в Америке. Среди приветствовавших экипаж на американской земле были посол СССР в США А. А. Трояновский и Дж. К. Маршалл, будущий генерал и государственный секретарь США, позднее принявший членов экипажа у себя дома.

За этот перелёт экипаж был награждён 2 орденами Красного знамени.

12 декабря 1937 года Валерий Чкалов был избран депутатом Совета национальностей Верховного совета СССР от Горьковской области и Чувашской АССР. По просьбе жителей Василёва их посёлок был переименован в Чкаловск.

3 октября 1937 года Валерий Чкалов получил задание совершить полёт на мерной базе на максимально возможной скорости для наиболее точного определения лётных параметров рекордного самолёта «И-16» КБ им.Поликарпова № 5210671. Облегчённый вариант «И-16» с мотором «М-62И», специально предназначенный для установления мирового женского рекорда скорости. Рекордный полёт на этом самолёте должна была выполнить известная летчица Валентина Гризодубова. Из-за неполадки в моторе Чкалов произвёл посадку на мелкий лес, самолёт был разбит, а лётчик получил ранения.

1 декабря 1938 года Чкалов был срочно вызван из отпуска для проведения испытаний нового истребителя И-180.

Гибель Чкалова 
Чкалов трагически погиб 15 декабря 1938 года при проведении 1-го испытательного полёта на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме.

Полёт готовился в большой спешке, чтобы успеть до конца года. Выпуск самолёта на аэродром назначался на 7 ноября, 15 ноября, 25 ноября.

2 декабря на собранной машине было выявлено 190 дефектов. Н. Н. Поликарпов протестовал против ненужной гонки при подготовке И-180 к первому вылету, ввиду чего был отстранён от этих работ.

7 декабря И-180 вывезли на аэродром; 10 декабря В. П. Чкалов произвёл рулёжку самолёта по земле, при которой мотор часто глох; 12 декабря при повторной рулёжке сломалась тяга управления газом мотора.

13 декабря Поликарпов представил программу испытаний И-180: полётное задание предписывало совершить пробный полёт по кругу в течение 10—15 минут без уборки шасси. Впоследствии, после тщательного осмотра всей машины, планировалось осуществить испытательный полёт и 1—2 полёта по 30—60 минут; наконец полёт с убранным шасси до высоты 7 000 метров.

Валерий Чкалов должен был совершить только 1-й, самый дорогой по оплате полёт, после чего машина переходила в руки другого лётчика — С. П. Супруна.

По воспоминаниям Д. Л. Томашевича, в этот день температура воздуха была «около минус 25 °C… Поликарпов будто бы отговаривал Чкалова вылетать, но тот не согласился».

Несмотря на очень низкую температуру, вылет прошёл неплохо, машина набрала высоту 100—120 метров и с виражом пошла на 1-й круг над аэродромом. Далее полёт продолжался на высоте 500—600 метров.

После 1-го круга самолёт пошёл на 2-й круг, растянув последний в сторону завода № 22. По свидетельству В. К. Коккиннаки, который в это время летал в районе аэродрома на высоте 2000 метров, Чкалов подлетел к нему, показал большой палец, мол, всё отлично, после чего пошёл на посадку.

По свидетельству наблюдателей, находившихся на аэродроме, «не доходя до аэродрома один-полтора километра, на высоте около 100 метров самолёт сделал вираж влево и скрылся за постройками». При заходе на посадку двигатель М-88 неожиданно остановился. Лётчик, как отмечено было в акте комиссии по расследованию причин аварии, «до последнего момента управлял самолётом и пытался сесть и сел вне площади, занятой жилыми домами», в районе автобазы Мосжилгосстроя (Магистральная ул., д. № 13).

Но в последний момент самолёт зацепился за электрические провода, ударился правым крылом об электрический столб и, развернувшись, врезался в кучу дровяных отходов. Чкалова выбросило из кабины на 10-15 метров вместе с хвостовой частью фюзеляжа, управлением и сиденьем. Пожара не было, но Чкалов ударился головой о металлическую арматуру, оказавшуюся в месте падения. По показаниям свидетелей катастрофы, рабочие автобазы сняли с лётчика парашют (ещё не знали, что это был Чкалов), положили его в кузов грузовой полуторатонной машины и тут же отправили в больницу. От полученной травмы Чкалов скончался в Боткинской больнице в 16:45 15 декабря 1938 г. .

После гибели Чкалова был арестован ряд руководителей авиационного завода, причастных к организации этого полёта. Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы за выпуск в полёт самолёта с многочисленными неисправностями, повлёкшими за собой гибель лётчика.

Поблизости от места катастрофы, на пересечении Хорошёвского шоссе с Хорошёвским тупиком, в 1998 году был установлен памятный камень.

Альтернативные версии 
Высказывались сомнения в истинности официальной истории гибели Валерия Чкалова: якобы непонятно, почему опытный образец боевого самолёта взлетал с Центрального аэродрома на Ходынском поле, то есть с полосы гражданского аэропорта, и как он туда попал. Завод, выпустивший опытный образец И-180, существует и сейчас. Это завод имени Хруничева в Филёвской пойме. ВПП закрытого и охраняемого заводского аэродрома располагалась там, где сейчас проходит улица Филёвский бульвар (расположение заводских корпусов и бульвара весьма характерны и до сих пор не утратили следов планировки бывшего авиапромышленного объекта). Эти сомнения — плод незнания истории авиации: в 1938 году аэродром на Ходынском поле был Центральным аэродромом им. Фрунзе. Кроме полётов пассажирских самолётов, он являлся и заводским аэродромом для трёх заводов и нескольких ОКБ, в том числе и ОКБ Поликарпова. Ныне это завод имени П. О. Сухого.

Согласно версии, изложенной дочерью Чкалова, Валерией Валерьевной в фильме телепроекта «Искатели» «Охота на Чкалова», в гибели лётчика виновны НКВД, а также Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, сознательно подводившие Чкалова к смерти во время испытательного полёта (например, разрешение на вылет неисправного самолёта, срез жалюзи у мотора).

Похороны 
Валерий Чкалов был кремирован в Москве в Донском крематории, урна с его прахом установлена в Кремлёвской стене. На похороны Чкалова власти потратили 131 231 руб. (из них на музыкальное оформление похорон — 51 968 руб. 19 коп., на аренду и подготовку помещения — 28 419 руб.).

Семья 

Жена — Ольга Эразмовна Чкалова, урождённая Орехова (1901—1997), в браке с 1927 года, ленинградская учительница (после работала в Москве), автор ряда книг и воспоминаний о Чкалове, статей по педагогической тематике.

 Cын Игорь (1 января 1928—2006, Москва) — окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Полковник. Инженер ВВС. Почётный гражданин Чкаловского района Нижегородской области (Постановление Земского собрания Чкаловского района от 26.12.1997 г. № 8). Внёс большой вклад по пополнению фонда музея В. П. Чкалова в г. Чкаловске. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Автор ряда статей и интервью, посвящённых своему отцу. Полагал, что причиной гибели его отца было преднамеренное убийство («Отца убрали потому, что он имел большое влияние на Сталина»). Имел двоих сыновей.
 Дочь — Валерия (10 мая 1935 — 20 апреля 2013), имела одну дочь.
 Дочь — Ольга (род. 1939), имеет одну дочь.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Герой Советского Союза (24.07.1936, учреждена в 1939 году, уже после смерти Чкалова; вручена его детям в 2004 году);
 два ордена Ленина (5.05.1935, 24.07.1936);
 орден Красного Знамени (июль 1937);
 медаль «XX лет РККА» (февраль 1938).

Сочинения 
 Наш трансполярный рейс Москва — Северный полюс — Северная Америка. — М.: Госполитиздат, 1938.
 Моя жизнь принадлежит Родине. Статьи и речи. — М., 1954.
 Наш полёт на АНТ-25. — М.: Биб-ка «Огонёк» № 59 (974), 1936.
 Высоко над землёй. Рассказы лётчика. — М.-Л.: Детгиз, 1939.

Память

Памятные места 

 Мемориальный музей В. П. Чкалова в г. Чкаловске Нижегородской области.
 1924—1927 — улица Милосердия, 21 (ныне — улица Всеволода Вишневского, 11);
 1926—1928 — Троцк (Гатчина) Красноармейский проспект, 4; на доме проживания установлена мемориальная доска.
 1929—1930 — улица Текстилей (бывшая улица Милосердия), 21.
 Имя Чкалова ранее носила московская улица Земляной Вал (часть Садового кольца), где стоит дом, в котором жил Чкалов. На этом доме есть мемориальная доска со словами «В этом доме жил великий лётчик нашего времени, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов».
 Ещё одна улица Чкалова в Москве сохранилась в микрорайоне им. Ю.Ларина (Лианозово), где улицы названы в 1930-е годы в честь лётчиков и полярников.
 В 1998 году (к 60-летию гибели Чкалова) вблизи места падения его самолёта на Ходынском поле (в настоящее время это район  по Хорошёвскому шоссе, пересечение Хорошёвского шоссе и Хорошёвского тупика, метро «Полежаевская») установлен мемориальный камень. В честь героя советского союза Чкалова названа одна из центральных улиц в Казахстане в городе Караганда.

Названы в честь Чкалова 
 С 1938 по 1957 год имя Чкалова носили город Оренбург и Оренбургская область.

 Географические объекты:
 остров Чкалова в Сахалинском заливе Охотского моря (на этом острове, ранее называвшемся Удд, приземлился экипаж Чкалова 22 июля 1936 года), назван в 1936 году;
 гора Чкалова в Антарктиде на Земле Эндерби (координаты: ), отмеченная на карте САЭ в 1962 году и к 1965 году названная;
 мыс Чкалова на острове Чамп, названный в 1953—1955 гг. советскими учёными;
 пик Чкалова (4150 м) — Богосский хребет, Большой Кавказ (Дагестан).

 Населённые пункты:
 город Чкаловск в Нижегородской области;
 с 1956 по 2016 город Бустон в Согдийской области Таджикистана назывался Чкаловском;
 село Чкалово в Северо-Казахстанской области Казахстана, село Чкалово в Атырауской области Казахстана;
 село Чкалово в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана;
 посёлок городского типа Чкаловское в Харьковской области;
 посёлок Чкаловский (Московская область);
 посёлок Чкалов (Оренбургская область);
 посёлок Чкаловск (Калининградская область);
 посёлок Чкалова в Запорожье, Украина;
 посёлок имени Чкалова (входит в состав города Тверь);
 с 1938 по 1957 год город Оренбург назывался Чкаловом;
 село Чкаловское (Приморский край);
 село Чкаловка (Гехаркуникская область, Армения).
 село Чкалово (Саратовская область)
 село Чкалово (Калининградская область)

 Районы и микрорайоны населенных пунктов:
 посёлок имени Чкалова в городе Каменске-Уральском Свердловской области;
 микрорайон имени Чкалова в городе Ковров Владимирской области;
 посёлок Чкаловск в составе Калининграда;
 Чкаловский микрорайон в Екатеринбурге;
 Чкаловский микрорайон в Омске;
 Чкаловский микрорайон в Переславле-Залесском;
 Чкаловский микрорайон в Ростове-на-Дону.

 Имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и переулков в России, а также ряд улиц за рубежом:
 Чкаловский проспект в Санкт-Петербурге;
 проспект имени Чкалова в Дзержинске;
 площадь Чкалова в Ростове-на-Дону.
 :
 в России — в Абакане, Азове, Архангельске, Астрахани, Ачинске, Белгороде, Борисоглебске, Белове, Богородске (Нижегородской обл.), Брянске, Барнауле, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Гатчине, Горно-Алтайске, Дивногорске, Домодедово, Екатеринбурге, Жуковском, Ижевске, Иркутске, Искитиме, Ишимбае, Йошкар-Оле, Калининграде, Кемерово, Керчи, Коврове, Коломне, Котласе, Красноармейске, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Миассе, Михайловке, Москве (посёлок имени Ларина), Муроме, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Петрозаводске, Перми, Рязани, Рыбинске, Самаре, Серпухове, Сергиевом Посаде, Смоленске, Снежинске, Ставрополе, Стерлитамаке, Ступино, Сыктывкаре, Твери, Вышнем Волочке, Томске, Улан-Удэ, Феодосии, Химках, Хабаровске, Челябинске, Череповце, Черногорске, Чистополе, Чите, Элисте, Якутске, Ярославле, Кимовске, Казани;
 за рубежом — в Ванкувере (США), в Праге, в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Барановичах, Борисове, Орше (Белоруссия), в Луцке, Измаиле, Малине, Николаеве, Харькове, Херсоне, Никополе, Хмельницком, Лубнах, Черновцах и Геническе (Украина), в г. Караганде, Костанае,Павлодаре, Усть-Каменогорске, Рудном и Талгаре (Казахстан), в Тирасполе (Молдавия, фактически Приднестровская Молдавская Республика), в Силламяэ (Эстония).

 Учебные заведения:
 Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова;
 Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков в городе Борисоглебске Воронежской области (постановление СНК Союза ССР от 28 декабря 1938 года). Там же установлен бронзовый бюст героя;
 Архитектурно-строительный университет в Нижнем Новгороде;
 Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова;
 Егорьевский авиационный технический колледж гражданской авиации имени В. П. Чкалова;
 Школа № 1397 имени В. П. Чкалова (Москва);
 Школа № 116 имени В. П. Чкалова (Нижний Новгород);
 Школа № 3 имени В. П. Чкалова, город Арзамас Нижегородской области;
 Средняя общеобразовательная школа имени Чкалова (рабочий посёлок Шугурово (Татарстан);
 Средняя общеобразовательная школа имени Чкалова (Нарын, Киргизия);
 МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза В. П. Чкалова (Хабаровск);
 МБНОУ «Гимназия № 17 имени В. П. Чкалова» (Новокузнецк);
 Оренбургский государственный педагогический институт имени В. П. Чкалова;
 Школа № 8 имени В. П. Чкалова (Белая Церковь, Украина);
 МАОУ СОШ № 74 имени В. П. Чкалова (Екатеринбург);
 МАОУ СОШ № 12 имени В. П. Чкалова (Щёлково, Московская область).

 Станции рельсового транспорта:
 : в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ташкенте (в октябре 2012 года переименована в Дустлик) и в Екатеринбурге;
 железнодорожная станция Чкаловская.

 Воинские части:
 Государственный ордена Ленина Краснознамённый центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (Липецкий авиацентр);
 Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова.

 Предприятия:
 Аэропорт «Чкаловский»;
 Авиационный завод в Новосибирске. (Филиал АО "Компания «Сухой» — НАЗ имени В. П. Чкалова);
 Авиационный завод в Ташкенте (Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова);

 Другие объекты:
 В 1930-е годы в деревне Липовка (Малая Борисовка,Мордовский район,Тамбовская область) был образован колхоз имени В. П. Чкалова.
 Именем В. П. Чкалова назван астероид (2692) Чкалов;
 Дворец культуры имени В. П. Чкалова в Новосибирске;
 Детский лагерь СОЛКД «Чкаловец» в Новосибирской области;
 Дворец культуры имени В. П. Чкалова в Белой Калитве;
 Имя «Валерий Чкалов» носит волжский трёхпалубный теплоход (проект 26-37);
 Имя «В. Чкалов» носит енисейский трёхпалубный теплоход (проект 588);
 Имя «В. Чкалов» носил один из самолётов Ил-96-300 (RA-96005) авиакомпании «Аэрофлот — Российские Авиалинии»;
 Одному из стратегических бомбардировщиков Ту-160 присвоено имя «Валерий Чкалов»;
 Николаевский областной русский драматический театр имени В. П. Чкалова (Николаев, Украина);
 Футбольный клуб «Сибирь» носил название «Чкаловец»;
 Центральный аэроклуб имени В. П. Чкалова.

Памятники и монументы 

 В городе Днепропетровске (сейчас — Днепр), демонтирован 26 декабря 2022 года, Киеве (демонтирован 8 февраля 2023 года, перевезён в музей авиации Украины), пгт Гостомель Киевская область, г. Ирпень (на территории военного госпиталя), Кстово, Санкт-Петербурге (два бюста на Чкаловском проспекте и мемориальная доска на доме, где жил Чкалов), Новосибирске, Химках.
 Мемориальная доска в Гатчине, на доме № 4 по Красноармейскому проспекту, в котором Чкалов жил в 1926—1928 годах.
 Мемориальная доска в Петрозаводске (открыта 31 мая 2013 года).
 Несколько памятников установлены в Нижнем Новгороде: памятник на Волжском откосе возле Нижегородского кремля и на ул. Землячки, где жили предки лётчика.
 Бюст в парке «Крылья Советов» Авиастроительного района Казани.
 Бронзовый бюст на территории Севастопольского Авиационного предприятия.
 Бронзовый бюст у входа в Боинговский авиамузей в Сиэтле.
 Бронзовая скульптура высотой в шесть метров на семиметровом пьедестале установлена в 1954 году на набережной реки Урал в Оренбурге.
 Бронзовый памятник в городе Жуковском. Установлен в начале улицы, которая названа в честь В. П. Чкалова. На одном из домов этой улицы, укреплена памятная мраморная плита с краткой информацией о В. П. Чкалове и его героических перелётах.
 В Новосибирске памятник перед зданием управления авиационного завода (НАПО имени В. П. Чкалова).
 Монументальная лестница в историческом центре Нижнего Новгорода, соединяющая Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные.
 Памятник на железнодорожной станции Берёза-Картузская, в деревне Первомайская, Брестской области. Единственный памятник Чкалову в Белоруссии. Согласно табличке на пьедестале «памятник установлен в честь остановки здесь В. Чкалова вместе с Г. Байдуковым и Беляковым в 1937 году по пути на Родину после исторического перелёта через Северный полюс в США». По другой версии, определяющим в выборе места для установки памятника стал тот факт, что в деревне Первомайская (тогда — Блудень) родился бортмеханик самолёта АНТ-25 Василий Бердник.
 Памятник В. П. Чкалову в Одессе, во внутреннем дворе санатория имени Чкалова на Французском бульваре.
 Бюст В. П. Чкалова установлен в Якутске 14 ноября 2008 года в сквере на перекрёстке улиц Чкалова и Чепалова.
 Мемориальная доска в Рязани. Установлена на пересечении Первомайского проспекта и улицы Чкалова, названной в честь лётчика.
 Памятник В. П. Чкалову установлен перед зданием сельского совета в селе Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области.
 Бронзовый бюст на привокзальной площади международного аэропорта Нижнего Новгорода.

Галерея

В филателии и монетах 
 Банк России выпустил памятные монеты: в 1995 году — «Трансарктический перелёт В. П. Чкалова»; в 2004 году — «100-летие со дня рождения В. П. Чкалова».
 Почтой России в 2004 году выпущена марка «Лётчик-испытатель В. П. Чкалов».

Галерея

Другое 
 20 мая 1974 года в Ванкувере (штат Вашингтон, США) был создан Чкаловский комитет трансполярного перелёта — общественная некоммерческая организация, в которую вошли представители деловых кругов и местной элиты. 20 июня 1975 года в этом городе «в знак уважения к великому русскому народу» был открыт памятник, названный Чкаловским монументом.
 В 1986 году по случаю 50-летия перелёта Москва — остров Удд, на острове был установлен памятник его участникам.
 Валерий Павлович Чкалов — единственный реальный персонаж мюзикла «Норд-Ост». Создатели спектакля изобразили великого лётчика сильным и отзывчивым человеком, согласившимся помочь главному герою — Сане Григорьеву в осуществлении экспедиции по поиску корабля «Святая Мария».
 Электропоезд ЭД9Т носит название «Валерий Чкалов».
 В 2014 году в России создан бренд одежды и мебели «Чкалов-ТМ» (торговая марка «Chkalov»).
 Книга Льва Кассиля «Черемыш, брат героя»; прообраз Климентия Черемыша — Валерий Чкалов.

Фильмография 
 В 1941 году на киностудии имени М. Горького был создан историко-биографический фильм «Валерий Чкалов» (новая редакция выпущена в 1962 году). В главной роли: Владимир Белокуров. Режиссёр-постановщик: Михаил Калатозов.
 В 1974 году на Горьковском телевидении вышел документальный фильм «Ваша жизнь» с воспоминаниями о жизни Валерия Чкалова Героев Советского Союза Георгия Байдукова, Александра Белякова, Анатолия Ляпидевского и дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки.
 В 1987 году вышел документальный фильм режиссёра В. Ф. Коновалова «Рейс сквозь память» о полётах экипажей В. Чкалова и М. Громова через Северный полюс в Америку в 1937 году, в создании которого принимали участие киностудия «20th Century Fox» и актриса Ширли Темпл.
 Образ Чкалова в 2007 году был использован в сериале «Сталин. Live» (в роли Дмитрий Щербина).
 В 2012 году кинокомпаниями «Соло Фильм» и «Централ Партнершип» был снят восьмисерийный биографический сериал «Чкалов» («Крылья») о жизни лётчика с 1924 по 1937 год. Режиссёр Игорь Зайцев. В главной роли — Евгений Дятлов. Трансляция сериала началась 1 октября 2012 года по Первому каналу. Дочь Валерия Чкалова Ольга крайне отрицательно отнеслась к данной экранизации.
 
 В 2014 году «РД Студия» был снят четырёхсерийный фильм «Люди, сделавшие Землю круглой» о рекордных перелётах 1930-х годов, в котором рассказывается о перелёте В. П. Чкалова через северный полюс.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Водопьянов М. В. Валерий Чкалов. — М.: Молодая гвардия, 1954. — 288 с («Жизнь замечательных людей»). / Тираж 90000 экз.
 Беляков А. В. В. Чкалов. — М., 1974.
 Волков В. Покорение воздушного пространства и техники личности сталинского времени// Культуральные исследования: Сб. науч. работ. — СПб.-М.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., Летний сад, 2006. — С. 189—201.
 Маслов М. А. Роковой истребитель Чкалова: Самая страшная авиакатастрофа Сталинской эпохи. — М.: Коллекция, Яуза, Эксмо, 2010. — 96 с., ил. 1 800 экз., ISBN 978-5-699-47225-3
 
 Пронякин К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России: влетевшие в историю (справочник. 196 биографий). К 80-летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и к 100-летию Восточного военного округа. Приветствия: Героя России Г. В. Жидко, С. И. Авакянца, С. И. Фургала, А. С. Николаева; предисл. Т. В. Барановой; послесл.: А. М. Будника, В. М. Куканова. — Хабаровск: ООО «МедиаМост»; РГО, 2019. —160 с., ил. (Серия: История развития авиации на Дальнем Востоке), стр. 104—105.
 Самолёт Валерия Чкалова // журнал «Юный техник», № 3, 1972.

Ссылки 

 Чкалов Валерий Павлович на сайте Минобороны России
 chkalov.moy.su — Сайт, посвящённый В. П. Чкалову
 Мемориальный музей Валерия Павловича Чкалова
 Валерий Чкалов под мостом не летал? (архивировано) // Петербургский дневник, № 34 (144) от 3 сентября 2007
 Прерванный полёт: 80 лет гибели лётчика Чкалова // Газета.Ru, 15.12.2018
 Владимир Сигаев. Чкалов Валерий Павлович. Краткая биографическая повесть
 АНТ-25 на аэродроме Pearson Field. 20 июня 1937
 Убийство Чкалова, версия его сына

Лётчики-испытатели СССР
Лётчики Гатчины
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Выпускники Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Персоналии:Нижний Новгород
Рекордсмены по дальности полёта
Погибшие при испытании боевой техники